Most Wanted (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma op SLAM!FM
 Most Wanted (televisieserie), een Amerikaanse politieserie uit 1976
 Most Wanted (1997)
 Most Wanted (2011)
 Need for Speed: Most Wanted (2005), een computerspel uit 2005
 Need for Speed: Most Wanted (2012), een computerspel uit 2012